Кубок Польщі з футболу 2018–2019 — 65-й розіграш кубкового футбольного турніру в Польщі. Титул вдруге за свою історію здобула Лехія (Гданськ).

Календар

Попередній раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 серпня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 серпня 2018

|}

1/32 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 вересня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 жовтня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 жовтня 2018

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 листопада 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 грудня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 грудня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 грудня 2018

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 лютого 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 березня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 березня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 березня 2019

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 квітня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 квітня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Польщі на soccerway 

2018–2019 
Польща
Польща
2018 у польському спорті
2019 у польському спорті